Автоста́нція «Холо́дна гора́» — одна з автостанцій Харкова. Розташована в західній частині міста на виїзді з міста трасою  () на Київ за адресою Полтавський шлях, 149д

Історія 
З введенням в дію станції метрополітену Холодна гора, з'явилася можливість перенести кінцеві зупинки приміського транспорту Солоницівського та Люботинського напрямку, які до того відправлялися з автостанції № 2 до цієї станції. Але перенесення відбувалося поступово. Кінцеві зупинки деяких маршрутів були переведені до Холодної Гори лише у 1990-ті.

Початково зупинка являла собою два кіоски під навісом з кількома платформами, між якими зупинялися автобуси. Це робило станцію досить незручною. Автостанція розташовувалася з північної сторони Полтавського шляху. Інколи черги автобусів розтягувалися до кілометру між вулицями Холодногірською і Петра Болбочана.

У 1996 році з південної сторони Полтавського шляху перед поліклінікою Холодногірського району було збудовано автобусне кільце для розвороту міських автобусів. Але згодом частина приміських автобусів перенесли сюди свої кінцеві зупинки і місця відстою.

На початку 2000-их автостанцію перейменували на диспетчерський пункт.

В серпні 2010 року на місці розвороту на південній частині Полтавського шляху був відкритий пересадочний комплекс Метрополітен-Автобус. Початково планувалося організувати турнікети з можливістю оплачувати картками метрополітену, але ця ідея досі не впроваджена у життя. Згодом міські маршрути перенесли далі в бік вулиці Клапцова. Для цього були збудовані павільйони для кожного маршрута. У червні 2011 року будівництво другої черги автостанції продовжилося. Були огороджена частина тротуару за павільйонами, вночі на 21 червня були вирублені липи, що спричинило деякий скандал.

Маршрути

Міжміські та внутрішньообласні маршрути 
 Харків-Сковородинівка-Велика Рогозянка
 Харків-Ков'яги

Приміські маршрути 
 Харків-Бірки
 Харків-Буди
 Харків-Люботин
 Харків-Високий
 Харків-Караван
 Харків-Комунар
 Харків-Комарівка
 Харків-Коротич
 Харків-Кринички
 Харків-Манченки
 Харків-Мерефа
 Харків-Новий Мерчик
 Харків-Огульці
 Харків-Вільшани
 Харків-Пісочин
та інші.

Джерела 
 Диспетчерский пункт «Холодная гора»

Посилання 
 Схема маршрутів

Примітки 

Холодна гора
Холодна гора (Харків)